Grevenberg steht für:

 Grevenberg, Stadtteil von Würselen in der Städteregion Aachen

Grevenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Grevenberg (1854–1954), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Auguste Prasch-Grevenberg
 Julius Grevenberg (1863–1927), Theaterschauspieler und -direktor
 Peter Grevenberg (1824–1890), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wilhelmine Grevenberg-Langheinz (1825–1898), deutsche Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)
Siehe auch:
Grevenburg
Gräfenberg (Begriffsklärung)